Jüdischer Friedhof Dresden steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Dresden) in Neustadt
 Neuer Jüdischer Friedhof (Dresden) in Johannstadt